Jacques Pélissard, né en 1946, est un homme politique français ;
 Nicole Pélissard-Darrigrand, né en 1931, est une ancienne plongeuse française.